László Szőgyény-Marich (1806-1883) - Hongaars politicus
 László Szőgyény-Marich (1841-1916) - Oostenrijks-Hongaars ambassadeur en diplomaat